Christmas in Vienna () — рождественский концертный альбом испанских теноров Пласидо Доминго, Хосе Каррераса и американской певицы Дайаны Росс, выпущенный в 1993 году. Запись концерта прошла в 1992 году в Венской ратуше, в нём также принимали участие Венский симфонический оркестр и Гумпольдскирхенский хор мальчиков.

Релиз альбома состоялся 5 октября 1993 года, в сезон предрождественской лихорадки. В США альбом пользовался большим успехом, достигнув 2 места в чарте Billboard Classical Albums, помимо этого он смог добраться до верхних позиций чартов еще нескольких стран.

Данная запись положила начало рождественским концертам в Вене, которые ежегодно стал устраивать Пласидо Доминго при участии различных звёзд оперной и поп-музыки.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 

Рождественские альбомы 1993 года
Альбомы академической рождественской музыки
Концертные альбомы 1993 года
Концертное видео
Концертные альбомы Motown Records
Рождественские альбомы Sony Music
Концертные альбомы Дайаны Росс
Альбомы Пласидо Доминго
Рождественские альбомы Испании
Рождественские альбомы США